Њу Бедфорд има више значења:
 Њу Бедфорд (Пенсилванија)
 Њу Бедфорд (Масачусетс)
 Њу Бедфорд (Илиноис)